Wyhoda (ukrainisch ; russische Entsprechung Выгода/Wygoda) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

Wyhoda, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Dolyna im Westen der Ukraine
Wyhoda (Odessa), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Odessa
Wyhoda (Borschtschiw), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Borschtschiw
Wyhoda (Husjatyn), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Husjatyn
Wyhoda (Salischtschyky), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Salischtschyky
Wyhoda (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr
Wyhoda (Tschemeriwzi), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Tschemeriwzi
Wyhoda (Werchowyna), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Werchowyna
Wyhoda (Wolotschysk), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Wolotschysk

Wyhoda (Kryschopil), Siedlung in der Oblast Winnyzja, Rajon Kryschopil
Wyhoda (Iwano-Frankiwsk), Siedlung in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk

Siehe auch:
Wygoda